Уједињено Краљевство је учествовало на Европском првенству у атлетици на отвореном 2014. одржаном у Цириху од 12. до 17. августа. Ово је било двадесет прво Европско првенство у атлетици на отвореном на којем је Уједињено Краљевство учествовало. Није учествовало 1934. године. Репрезентацију Уједињеног Краљевства представљало је 64 спортиста (37 мушкараца и 27 жена) који су се такмичили у 33 дисциплине (19 мушких и 14 женских).

На овом првенству Уједињено Краљевство је била прво по броју освојених медаља са 23 медаље, 12 златних, 5 сребрних и 6 бронзаних. Поред тога остварена су пет најбоља европска резултата сезоне, оборен је један национални рекорд, један национални рекорд за млађе сениоре, оборена су седам лична рекорда и четири најбоља лична резултата сезоне. У табели успешности према броју и пласману такмичара који су учествовали у финалним такмичењима (првих 8 такмичара) Уједињено Краљевство је са 42 учесника у финалу заузело 2. место са 196 бодова.

Учесници 

 Мушкарци:
 Двејн Чемберс — 100 м
 Џејмс Дасаолу — 100 м
 Хари Ејкинс-Арити — 100 м, 4 х 100 м
 Џејмс Елингтон — 200 м, 4 х 100 м
 Данијел Талбот — 200 м, 4 х 100 м
 Адам Џемили — 200 м, 4 х 100 м
 Конрад Вилијамс — 400 м, 4 х 400 м
 Метју Хадсон-Смит — 400 м, 4 х 400 м
 Мартин Руни — 400 м, 4 х 400 м
 Ендру Осаги — 800 м
 Мајкл Ример — 800 м
 Чарли Грајс — 1.500 м
 Крис О’Хер — 1.500 м
 Мохамед Фара — 5.000 м, 10.000 м
 Ендру Вернон — 5.000 м, 10.000 м
 Том Фарел — 5.000 м
 Лоренс Кларк — 110 м препоне
 Вилијам Шерман — 110 м препоне
 Енди Тарнер — 110 м препоне
 Себастијан Роџер — 400 м препоне
 Niall Flannery — 400 м препоне
 Tom Burton — 400 м препоне
 Џејмс Вилкинсон — 3.000 м препреке
 Ричард Килти — 4 х 100 м
 Chijindu Ujah — 4 х 100 м
 Нигел Левин — 4 х 400 м
 Рабах Јусиф — 4 х 400 м
 Мајкл Бингам — 4 х 400 м
 Том Босворт — 20 км ходање
 Крис Бајкер — Скок увис
 Luke Cutts — Скок мотком
 Стивен Луис — Скок мотком
 J.J. Jegede — Скок удаљ
 Грег Радерфорд — Скок удаљ
 Крис Томлинсон — Скок удаљ
 Џулијан Рид — Троскок
 Ешли Брајант — Десетобој

 Жене:
 Дезире Хенри — 100 м, 4 х 100 м
 Аша Филип — 100 м, 4 х 100 м
 Ешли Нелсон — 100 м, 4 х 100 м
 Бјанка Вилијамс — 200 м
 Џоди Вилијамс — 200 м, 4 х 100 м
 Дина Ашер Смит — 200 м
 Кристин Охуруогу — 400 м
 Алисон Ленард — 800 м
 Џесика Џад — 800 м
 Линдси Шарп — 800 м
 Лора Мјур — 1.500 м
 Лора Вејтман — 1.500 м
 Хана Ингланд — 1.500 м
 Emelia Gorecka — 5.000 м
 Џоан Пејви — 5.000 м, 10.000 м
 Бет Потер — 10.000 м
 Тифани Потер — 100 м препоне
 Ајлид Дојл — 400 м препоне, 4 х 400 м
 Ањика Онура — 4 х 100 м
 Емили Дајмонд — 4 х 400 м
 Кели Масеј — 4 х 400 м
 Викторија Охуруогу — 4 х 400 м
 Маргарет Адеој — 4 х 400 м
 Шана Кокс — 4 х 400 м
 Лејк Морган — Скок увис
 Софи Хичон — Бацање кладива
 Голди Сејерс — Бацање копља

Освајачи медаља (23)

Злато (12) 

 Џејмс Дасаолу — 100 м
 Адам Џемили — 200 м
 Мартин Руни — 400 м
 Мохамед Фара — 5.000 м
 Мохамед Фара — 10.000 м
 Адам Џемили, Ричард Килти, Хари Ејкинс-Арити,  Џејмс Елингтон, Данијел Талбот* — 4 x 100 м
 Мартин Руни, Мајкл Бингам, Конрад Вилијамс,  Метју Хадсон-Смит, Најџел Левин*, Рабах Јусиф* — 4 x 400 м
 Грег Радерфорд — Скок удаљ
|valign="top"|
 Џоан Пејви — 10.000 м
 Тифани Портер — 100 м препоне
 Ајлид Чајлд — 400 м препоне
 Ешли Нелсон, Џоди Вилијамс, Дезире Хенри, Ањика Онура* — 4 x 100 м
|}

Сребро (5) 

 Метју Хадсон-Смит — 400 м
 Енди Вернон — 10.000 м
 Вилијам Шерман — 110 м препоне
|valign="top"|
 Џоди Вилијамс — 200 м
 Линдси Шарп — 800 м
|}

Бронза (6) 

 Хари Ејкинс-Аритеј — 100 м
 Крис О’Хер — 1.500 м
 Енди Вернон — 5.000 м
|valign="top"|
 Ешли Нелсон — 100 м
 Лора Вејтман — 1.500 м
 Ајлид Дојл, Кели Масеј, Шана Кокс,  Маргарет Адеој, Емили Дајмонд*,Викторија Охуруогу* — 4 x 400 м
|}

Резултати

Мушкарци 

 ''Такмичари у штафети обележени звездицом трчали су у квалификацијама или су били резерва, а такмичари који су обележени бројем трчали су и у појединачним дисциплинама.

Десетобој

Жене 

 ''Такмичарке у штафети обележене звездицом су се такмичиле у квалификацијама а такмичарке означене бројем учествовале су и у појединачним дисциплинама.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 2014. на сајту ЕАА

Земље учеснице на Европском првенству у атлетици на отвореном 2014.
Уједињено Краљевство на Европском првенству у атлетици на отвореном